Barrio La Macarena puede referirse:
El barrio La Macarena (Bogotá), situado en la ciudad colombiana de Bogotá.
El barrio la Macarena (Sevilla), situado en la ciudad española de Sevilla.